EPG est un sigle qui peut désigner :
 Electronic Program Guide, un guide utilisé dans le domaine de la télévision ;
 électropénétrographie, une technique d'étude des interactions insectes piqueurs - plantes ;
 Église protestante de Genève.
Étudiant-e de première génération, première personne accédant à un certain niveau de scolarité dans une famille donnée.